Austin Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Austin Historic District (Chicago, Illinois), NRHP-ID: 85001741
 Austin Historic District (Austin, Nevada), NRHP-ID: 71000489